Kayu Ara (Tulung Selapan), een plaats in Indonesië
Kayu Ara (Lubuk Linggau Barat I), een plaats in Indonesië
Kayu Ara (Rangsang Barat), een plaats in Indonesië
Kayu Ara (Rambang Kuang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing